Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года в IV-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое должно было пройти с 10 по 16 марта 2023 года в столице Кувейта Эль-Кувейте. Однако позже чемпионат был перенесён в столицу Монголии Улан-Батор, где планируется с 23 по 26 марта 2023 года.

Регламент 
 По итогам турнира команда, занявшая первое место получает право играть в группе B третьего дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги 
   вышла в группу В третьего дивизиона чемпионата мира 2024.

Участвующие команды 
В турнире должны принять участие 4 национальные команды, представляющие Азию. Сборные Филиппин и Индонезии впервые участвуют в чемпионатах мира, сборная Кувейта пришла с турнира четвёртого дивизиона 2022 года, а Монголия вернулась на мировые чемпионаты после 11-летнего перерыва.

 Сборная Филиппин не участвовала в прошлогоднем турнире, так как снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19.

Турнир

Судьи 

Главные судьи

Линейные судьи

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Примечания

Ссылки 
 

Хоккей
4
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Монголии
Хоккей
Хоккей